Промкомбинат () — село в Амгинском улусе Якутии России. Входит в состав Чапчылганского наслега. Большинство жителей якуты.
Население  чел. () .

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии, на левобережье реки Амга. Село и его окрестности богаты естественными водоёмами, крупнейшее из них оз. Чапчылган — к северу-востоку.

Расстояние до улусного центра — села Амга — 2 км, до центра наслега — с. Чапчылган — 1 км.

Уличная сеть
состоит из трёх географических объектов:
 Переулки: Заречный пер., Озерный пер., Промкомбинат пер.
 Улицы: ул. Набережная, ул. Новая.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Чапчылганский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 172 человек мужчин — 77, женщин — 95 (44,8 и 55,2 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 63 %, русские	27 % от общей численности населения в 161 чел..

Инфраструктура 
Промкомбинат — Нефтебаза

Транспорт 
Автодорога «Амга», проходит по северной окраине села, есть выезд на автотрассу.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Амгинского улуса
Населённые пункты на реке Амга